Feroz Khan (en Ourdou : فیروز خان) peut faire référence à :

  (1939-2009), acteur et réalisateur de films hindi
  (1959-)
 Feroze Khan (1904-2005), joueur de hockey
  (1939-) Air Chief Marshal
 Feroz Khan Noon (1893–1970), politicien du Pakistan
 Feroz Khan, chanteur du Punjab en Inde
  (1990-), acteur dramatique pakistanais
 Feroze Khan (c. 1700—1768), compositeur

Références